Мегион может означать:
 Мегион — город в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Мегион — изредка применяемое название препарата Цефтриаксон.

См. также 
 Мегионское лесничество